Elsa Schiaparelli - uma estilista italiana
Giovanni Schiaparelli - um astrônomo italiano
Schiaparelli (cratera lunar)
Schiaparelli (cratera marciana)
4062 Schiaparelli
Schiaparelli EDM 

Desambiguações de sobrenomes